Aloha è una parola di saluto nella lingua hawaiiana che significa affetto, amore, pace, compassione e misericordia.

Aloha può inoltre riferirsi a:

Astronomia 
 Aloha – cratere meteoritico della Luna

Cinema
 Aloha – film del 1931 diretto da Albert S. Rogell
 Sotto il cielo delle Hawaii (Aloha) – film del 2015 diretto da Cameron Crowe

Geografia 
Stati Uniti d'America
 Aloha – township della Contea di Cheboygan, Michigan
 Aloha – census-designated place della Contea di Washington, Oregon

Telecomunicazioni 
 ALOHAnet – un protocollo di rete

Musica 
 Aloha – album dei Pooh del 1984
 Aloha – singolo di Denzel Curry del 2019
 Aloha – singolo di Fat Joe del 2009